La Grande Parade (The Big Parade), film américain de King Vidor (1925)
 La Grande Parade (Da yue bing), film chinois de Chen Kaige (1987)
 La Grande Parade, essai du philosophe français Jean-François Revel, sur la survivance du communisme et du socialisme après la chute du mur de Berlin (2000)